

Egyesült Királyság
Tipton (Anglia)

USA
Tipton (Indiana)
Tipton (Iowa)
Tipton (Kalifornia)
Tipton (Kansas)
Tipton (Michigan)
Tipton (Missouri)
Tipton (Oklahoma)
Tipton (Pennsylvania)
Tipton (Tennessee)
Tipton megye (Indiana)
Tipton megye (Tennessee)